Claude Meillassoux (1925-2005), anthropologue français ;
 Pierre Meillassoux (1928-2001), architecte français ;
 Quentin Meillassoux (1967-), philosophe français.